Церкви Трьох Святителів — храми на честь Трьох святителів: Василя Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоустого. Храмове свято — 30 січня за старим стилем або 12 лютого за новим.

 Трьохсвятительська церква — знищений у 1930-их роках православний храм, що знаходився в місті Київ
 Трьохсвятительська церква — знищений у 1930-их роках православний храм, що знаходився в місті Глухів на Сумщині
 Трьохсвятительський храм (Харків), Харківська єп., УПЦ МП.
 Трьохсвятительська церква — діючий православний храм у місті Чернівці.

Див. також 
 Свято Трьох Святителів
 Трьохсвятительська вулиця

 
Три Святителі